Beitar Jerusalem F.C. (Hebræisk: מועדון כדורגל בית"ר ירושלים; Mōadōn Kadūregel Beitár Yerushaláyim) er en israelsk fodboldklub, som ligger i Jerusalem. Det er den mest populære fodboldklub i Israel med den største tilhængerskare i landet, og angiveligt den rigeste klub i Israel takket være deres russisk-israelske ejer Arkadi Gaydamak, som er en velhavende forretningsmand. Deres hjemmebane hedder Teddy Stadion (engelsk: Teddy Stadium) og ligger i Jerusalems Malha kvarter. Klubbens fans har navngivet stadionet "Gehinom" (dansk: Helvede/Gehenna), på grund af den fjendtlige atmosfære, som de eksponerer besøgende hold og tilskuere for.

Historie 
To Jerusalemiter, David Horn og Shmuel Kirschstein, besluttede sig for i 1936 at danne et lokal fodboldhold.

Titler 
 Israelske mesterskaber (6): 1987, 1993, 1997, 1998, 2007 og 2008
 Israelske pokalturnering (7): 1976, 1979, 1985, 1986, 1989, 2008 og 2009

Nuværende førsteholdstrup

Eksterne henvisninger 

 Official website
 Beitar.org 
 Beitar.net fansite

Fodboldklubber i Israel
Etableret i 1936